Clohessy ist der Familienname folgender Personen:
 Myles Clohessy (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Paddy Clohessy (1908–1971), irischer Hurler und Politiker
 Pat Clohessy (* 1933), australischer Langstreckenläufer
 Peadar Clohessy (* 1934), irischer Politiker
 Peter Clohessy (* 1966), irischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Clohessy (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Sean Clohessy (* 1986), englischer Fußballspieler
 Seán Clohessy (Hurler) (1931–2019), irischer Hurler